Ztráta či ztráty může být:
lékařství
 Ztráta vědomí při potápění

fyzika a technika
 Ztráta energie – promarněná část energie – fyzikální pojem, ztráta z příkonu při přeměně na užitečný pracovní výkon, podle zákonů termodynamiky 
 Ztráta účinnosti ocasního rotoru
 Přenosové ztráty  – obecně nežádoucí přeměna energie souběžná s hlavní účelnou přeměnou, teplo ve vodičích, v plechu magnetického obvodu, v dielektricích, frekvenčním vyzařováním 
 Ztrátový výkon – ne jen jednorázová ztráta energie ze soustavy, ale dokonce její neustálé ztrácení, podle zákona o nedokonalé účinnosti měniče energie, nevyužitá část příkonu
 Tepelné ztráty – ztráta energie nežádoucím zvýšením teploty místo přeměny na užitečnou formu, konečná forma ztracené energie, přináší nutnost chlazení, ztrátové teplo
 Únik tepla – z oboru vytápění budov
 Přenosové ztráty – obecně jakékoli ztráty energie na elektrickém vedení, způsobené jeho impedancí, počítané pomocí fázorů
 Jouleovo teplo – ztrátová přeměna elektřiny na teplo, typicky konkrétní druh ztráty na vedení, neužitečné a i nebezpečné zahřívání vodičů, projev elektrického odporu
 Útlum – ztráta energie či intenzity signálu vyjádřená v decibelech, v elektrických či optických kabelech nebo v éteru 

informatika
 Ztráta bitové synchronizace
 Ztráta paketů

ekonomie
 ztráta (ekonomie) opak zisku – pojem z ekonomie, cíl podnikání, uvádí se např. ve výkazu zisku a ztráty

hydrologie
 úbytek vody

vojenství
 ztráty na životech – pojem z vojenství a záchranářství, počet obětí, počet ztracených lidských životů
 povolené ztráty – pojem z odhadování ve vojenství

Externí odkazy